Eredivisie (1999/2000) była 43. sezonem Eredivisie – rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Feyenoord. Nowym mistrzem Holandii został zespół PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Ruud van Nistelrooy, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 29 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie

Grupa 1

Grupa 2

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
1999 w Holandii
2000 w Holandii